Поля смерти — места в Камбодже, где при правительстве красных кхмеров было убито и захоронено большое число людей.
 «Поля смерти» () — драма режиссёра Ролана Жоффе 1984 года, основанная на реальных событиях.
 «Поля смерти» () — криминальный фильм режиссёра Эми Манн 2011 года.